Minahasa Tenggara (deutsch: Südostminahasa) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk liegt im nordwestlichen Teil der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi).

Geographie 
Minahasa Tenggara erstreckt sich zwischen 124°32′56″ und 124°57′03″ ö. L. sowie zwischen und 0°50′28″ und 1°07′17″ n. Br. und grenzt im Nordosten an den Regierungsbezirk Minahasa, im Norden und Westen an den Bezirk Minahasa Selatan sowie im Süden an den Bezirk Bolaang Mongondow Timur. Im Osten/Südosten bildet die Küstenlinie der Molukkensee eine natürlich Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Minahasa Tenggara wurde Anfang 2007 aus dem Regierungsbezirk Minahasa ausgegliedert. Dieser gab ein Drittel seines Territoriums (710,83 von 2.120,80	km²) ab – die Kecamatan Ratahan, Pusomaen, Belang, Raatatok, Tombatu und Touluaan. Minahasa Tenggara gliedert sich in 12 Distrikte (Kecamatan), die wiederum aus 144 Dörfern bestehen. Neun dieser Dörfer besitzen als Kelurahan städtischen Charakter, sie liegen alle im Distrikt Ratahan.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 (indonesisch Sensus Penduduk – SP2020) lebten im Regierungsbezirk Minahasa Tenggara 116.323 Menschen, davon 56.074 Frauen (48,21 %) und 60.249 Männer (51,79 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,04 %.

Mitte 2022 waren 82,18 Prozent der Einwohner Christen (96.493 Protestanten / 1.176 Katholiken) und 17,80 % Moslems.
69,97 Prozent oder 83.161 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 22,28 % waren Kinder und 7,75 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 45,76 % ledig; 48,72 % verheiratet; 0,49 % geschieden und 5,03 % verwitwet. Im Jahr 2020 betrug der HDI-Index 70,51.

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara — Karte 1:75.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Minahasa Tenggara (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Utara